Ławica (Groot-Polen)
Luchthaven Poznań-Ławica
 Ławica (Neder-Silezië)